Суперкубок УЕФА 1993 разыгрывался между двумя итальянскими клубами «Миланом» (финалист Лиги чемпионов УЕФА сезона 1992/93) и «Пармой» (обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА сезона 1992/93). Розыгрыш трофея проводился в два матча. В первом матче на «Эннио Тардини» «Милан» одержал победу со счётом 0:1. А в ответном матче на «Сан-Сиро» «Парме» удалось одержать победу со счётом 0:2 в дополнительное время.

История 

Для «Пармы» это был первый матч за Суперкубок УЕФА, тогда как для «Милана» этот матч стал уже четвёртым в истории. В розыгрыше Суперкубка 1973 года «Милан» уступил «Аяксу», а в 1989 и 1990 году одержал победы над «Барселоной» и «Сампдорией» соответственно.

«Милан» в финале Лиги чемпионов уступил «Олимпик» из Марселя со счётом 0:1. Но из-за коррупционного скандала «Олимпик» был отстранён от участия во всех европейских турнирах, и «Милану» было разрешено занять их место в матче за Суперкубок УЕФА.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1992/1993
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1992/1993

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт  

1993
Международные соревнования по футболу в Италии
Спортивные соревнования в Парме